Polskie pułki piechoty:
 135 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP

Brytyjskie pułki piechoty:
 135 Pułk Piechoty Limerick – brytyjski pułk piechoty w 1796

Niemieckie pułki piechoty:
 135 Pułk Piechoty (3 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego